Хайко́та () — небольшой городок в западной провинции Гаш-Барка Эритреи. В основе экономики города лежит кооперативный молокозавод. Рядом с городом также находится памятник, установленный в память Хамида Идриса Авате, эритрейца, начавшего войну за независимость Эритреи.

Города Эритреи